Rabbi Juda bezeichnet folgende Personen:

 Jehuda ben Ilai, jüdischer Gelehrter, Tannait der 3. Generation
 Rab Jehuda bar Jechezqel, jüdischer Gelehrter, Amoräer der 2. Generation